William John Evans (1929-1980) – pianista statunitense
 Bill Evans (n. 1958) – sassofonista statunitense
 William Best Evans (n. 1932) – cestista statunitense
 William D. Evans (n. 1947) – cestista statunitense
 William George Evans (1884-1956) – arbitro di baseball statunitense
 Billy Evans – attore